

Canada 
 Canton de Chapman, devenu le village de .

États-Unis 
 , un township du comté de Clay au Kansas.
 , un township du comté de Merrick au Nebraska.
 , un township du comté de Saunders au Nebraska.
 Chapman Township, un township du comté de Clinton , en Pennsylvanie.
 , un township du comté de Snyder en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships